Гавеев — русская фамилия; имеет женскую форму Гавеева.

 Гавеев, Алексей Васильевич — полный кавалер ордена Славы.
 Гавеев, Владимир Миронович — строитель, лауреат Госпремии СССР.